Sundkläpparna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sundkläpparna (vid Brunskär, Korpo), Åboland, 
 Sundkläpparna (vid Utö, Korpo), Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar